

Географія 
 Кассандра (півострів) — півострів Халкідіки.

Ім'я, прізвища та псевдоніми 
 Вазописець Кассандри — анонімний давньогрецький вазописець, працював у Капуї в 4 столітті до н. е. у червонофігурній техніці.
 Кассандра Клер — американська письменниця, справжнє ім'я якої Джудіт Рамельт.
 Кассандра Петерсон — американська акторка.
 Кассандра Поттер — американська спортсменка, гравець у керлінг.

Міфологія 
 Кассандра — дочка Пріама та Гекаби.

Творчість 
 Кассандра — драматична поема Лесі Українки.
 Мрія Кассандри — драматичний трилер Вуді Аллена 2007 року про двох братів, які прагнуть хоч трохи поліпшити своє життя.

Інше 
 Apache Cassandra — вільна та відкрита розподілена з широким стовпчиком noSQL система керування базами даних, яка створена для роботи з високомасштабованими і надійними сховищами величезних масивів даних.

Див. також 
 Кассандр